Freudenberg steht für:
 Freudenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Freudenberg (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Freudenberg (Unternehmen), Konzern mit Sitz in Weinheim
 Kantonsschule Freudenberg, Gymnasium in Zürich (Schweiz)
 Freudenberg (Gebäude), ehemalige Villa am Ort der Kantonsschule Freudenberg

Freudenberg ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Freudenberg (Baden), Stadt im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Freudenberg (Beiersdorf-Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Freudenberg (Brinjahe), Ortsteil der Gemeinde Brinjahe, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Freudenberg (Elberfeld), Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Freudenberg (Garz), Ortsteil der Stadt Garz/Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Freudenberg (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Freudenberg (Nehms), Ortsteil der Gemeinde Nehms, Landkreis Passau, Bayern
 Freudenberg (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Freudenberg (Ostrach), Hof von Burgweiler, Teilort der Gemeinde Ostrach im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Freudenberg (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Freudenberg (Ribnitz-Damgarten), Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Freudenberg (Siegerland), Stadt im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Freudenberg (Vohwinkel), Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Freudenberg (Wiesbaden), Ortsteil des Wiesbadener Vororts Dotzheim, Hessen

Orte in Österreich:
 Freudenberg (Gemeinde Krems), Ortsteil von Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Freudenberg (Gemeinde Magdalensberg), Katastralgemeinde von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Freudenberg (Gemeinde Moosburg), Ortschaft der Gemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

Ort in der Schweiz:
 Bern-Freudenberg, Quartier in Bern

Orte in Frankreich:
 Freudenberg oder Freudenbergerhof (Landkreis Saargemünd, Lothringen), Hof der Stadt Bitsch, Moselle

Orte in Lettland:
 Freudenberg (Livland), heute Priekuļi

Orte in Polen:
 Freudenberg (Landkreis Arnswalde, Pommern), heute Pluskocin (Krzęcin), Dorf im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern
 Freudenberg (Landkreis Ortelsburg, Ostpreußen), später Radosna Góra, untergegangener Ort im Powiat Szczyciieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Freudenberg (Landkreis Rößel, Ostpreußen), heute Radostowo (Jeziorany), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Freudenberg (Landkreis Rastenburg, Ostpreußen), heute Radosze, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Orte in Russland:
 Freudenberg (Landkreis Wehlau, Ostpreußen), heute Ratnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad
 Freudenberg (Landkreis Insterburg, Ostpreußen), später Rutschji (Kaliningrad, Tschernjachowsk), untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad

Orte in Tschechien:
 Freudenberg, heute Veselé pod Rabštejnem, Gemeinde im Okres Děčín

Schlösser und Burgen:
 Schloss Freudenberg, Schloss in Wiesbaden in Hessen
 Schloss Freudenberg (Magdalensberg) in Magdalensberg in Kärnten
 Schloss Freudenberg (Rotkreuz), Neoklassizistisches Schloss bei Rotkreuz am Zugersee
 Burg Freudenberg (Bassum), Burg in Bassum im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Burg Freudenberg (Freudenberg), Burg in Freudenberg im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Burg Freudenberg (Ostrach), abgegangene Burg bei Ostrach im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Burg Freudenberg (Siegerland), Burgruine in Freudenberg im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen
 Burg Freudenberg (Bad Ragaz), Burgruine bei Bad Ragaz in der Schweiz

geografischer Objekte:
 Freudenberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Freudenberg (St. Gallen), St. Gallen
 Freudenberg (Kärnten) 802 m, Bergsporn, 5 km nordwestlich von Klagenfurt, Kärnten
 Freudenberg (Gammelsbach), 445,2 m, rechter Talsporn zum Gammelsbachtal im Odenwald vor Gammelsbach, Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen

Zechen:

Siehe auch:
 Amt Freudenberg
 Freudenberger
 Freudenburg (Begriffsklärung)